Шипчинский — русская фамилия. Известные носители:

 Шипчинский, Валериан Валерианович (1876—1918) — российский метеоролог и климатолог
 Шипчинский, Николай Валерианович (1886—1955) — российский ботаник